Авсет Асадуллаевич Авсетов (7 сентября 1956, с. Сабнова, Дербентский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский тяжелоатлет и тренер, четырёхкратный чемпион СССР. Заслуженный тренер России (1995).

Биография

Детство 
Авсет родился в селе Сабнова Дербентского района.

Образование 
В 1986 году окончил Ленинградский военный дважды Краснознамённый институт физической культуры.

Спортивная карьера 
Четырехкратный чемпион СССР, четырехкратный обладатель Кубка СССР, одиннадцатикратный рекордсмен СССР, обладатель мирового рекорда (1981), двукратный победитель Кубка Дружбы (1981, 1982) и Кубка Балтики (1981, 1982).

Тренерская деятельность 
С 1996 года по 2000 годы Авсетов тренировал юниорскую сборную России по тяжёлой атлетике. Результаты его работы впечатляют: на трёх последних чемпионатах юниоры взяли шесть золотых медалей; девять юниоров стали чемпионами Европы; 10 кадетов стали чемпионами мира и Европы. 

24 декабря 2000 года был утвёрждён наставником взрослой сборной России. Ушёл в 2001 году с поста из-за разногласий с президентом ФТАР Юрий Захаревичем. 

В 2001 году Авсет Асадуллаевич был назначен тренером сборной Азербайджана. Его пригласил президент федерации тяжёлой атлетики Азербайджана Джахангир Аскеров. 7 ноября 2006 года Авсетов был отстранён от работы усилиями вице-президента Национальной федерации тяжелой атлетики Вахида Назарова.

Постспортивная деятельность 
В настоящее время является куратором регионального отделения ВВПОД Юнармия в Республике Дагестан.

Достижения 
 Чемпионат СССР по тяжёлой атлетике 1980 — ;
 Чемпионат СССР по тяжёлой атлетике 1981 — ;
 Чемпионат СССР по тяжёлой атлетике 1982 — ;
 Чемпионат СССР по тяжёлой атлетике 1983 — ;
 Чемпионат СССР по тяжёлой атлетике 1985 — ;

Звания 
 Мастер спорта СССР международного класса (1978)
 Заслуженный тренер России (1995)
 Заслуженный тренер Азербайджана

Известные воспитанники 
 Сулейманоглу, Хафиз — чемпион мира и Европы.

Личная жизнь 
В 1974 году окончил школу №4 в Дербенте. В 1986 году окончил Военный институт физической культуры в Ленинграде.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Выпускники Военного института физической культуры
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Обладатели Кубка СССР по тяжёлой атлетике
Тренеры России по тяжёлой атлетике
Тренеры СССР по тяжёлой атлетике
Рекордсмены мира в тяжёлой атлетике
Рекордсмены СССР по тяжёлой атлетике
Тренеры сборной России по тяжёлой атлетике
Тренеры Азербайджана по тяжёлой атлетике
Тренеры сборной Азербайджана по тяжёлой атлетике